Ягнило () — село в Болгарии. Находится в Варненской области, входит в общину Ветрино. Население составляет 286 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Ягнило, в состав которого входит Ягнило, должность кмета (старосты) исполняет Венко Атанасов Костадинов (Союз демократических сил (СДС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Ветрино — Георги Димитров Андреев (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов в правление общины.

История  
Турецкое название деревни Яйла. До 1885 года население деревни только турки. Болгары прибыли сюда из Анатолии, в 1885 году. Далее турки эмигрировали в Турцию и теперь большинство населения — болгары. Турки только около 15 семьей.

Ссылки 
 Уеб страница на с. Ягнило
 120 години от преселването на българите от Мандър и Гьобел
 Статистика населения

Сёла Варненской области